Vietri ist der Name folgender Orte:

 Vietri di Potenza, eine Gemeinde in der italienischen Region Basilikata
 Vietri sul Mare, eine Gemeinde in der italienischen Region Kampanien

Vietri ist der Familienname folgender Personen:
 Pablo Jaime Galimberti di Vietri (* 1941), uruguayischer römisch-katholischer Geistlicher und Bischof von Salto